

Toponymes

Clarence-Rockland, ville canadienne de l'Ontario ;
Rockland (Ontario), communauté de Clarence-Rockland

Rockland (Delaware)
Rockland (Idaho)
Rockland (Maine)
Rockland (Massachusetts)
Rockland (New York) 
Comté de Rockland, dans le Michigan
Rockland Township, dans le Michigan
Rockland Township (Pennsylvania)

Autre 
 Rockland Records, un label de musique créé par le chanteur R. Kelly.
 MDH - Rockland à un fournisseur de pièces d’avion et prestataire de services au Canada.

Homonymie de toponyme